Kortholt steht für:

 Kortholt, ein Musikinstrument

Kortholt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Justus Kortholt (1711–1771), deutscher Jurist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Matthias Nikolaus Kortholt (1674–1725), deutscher Jurist und Literaturwissenschaftler 
 Sebastian Kortholt (1675–1760), deutscher Bibliothekar, Rhetoriker und Hochschullehrer